Владимир Васильевич Щербина (; род. 6 октября 1929 года, село Новое Мисто) — председатель колхоза «Прогресс» Бродовского района Львовской области, Украинская ССР. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в 1929 году в многодетной семье государственных служащих в селе Новое Мисто. После окончания Великой Отечественной войны вместе с родителями переехал в Львовскую область. Обучался во Львовском горном техникуме, Луцком педагогическом институте. С 1948 года — учитель неполной средней школы в Бродовском районе, учитель Гумниской неполной средней школы Бусского района, директор Боложиновской неполной средней школы, директор Чаныжской неполной средней школы Бусского района. Член КПСС.

С середины 1950-х годов — председатель колхоза в селе Чаныж Бусского района, с 1964 года — председатель колхоза «Прогресс» Бродовского района в селе Гаи.

Вывел колхоз в число передовых сельскохозяйственных предприятий Львовской области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года «за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и заготовок продукции животноводства в зимний период 1972—1973 гг.» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживал в городе Броды Львовской области.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — трижды
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Литература 
 Газета «Вільна Україна» (Львів) — 12 вересня 1973 року.
 Тамтура А. Коваль О., Історія Тиврівщини

Ссылки 
 

Председатели колхозов